

Personnes 
Goldenbaum est un nom de famille porté notamment par : 

 Ernst Goldenbaum (1898–1990), un homme politique est-allemand
  (1928-), diplomate allemand, ambassadeur de la RDA
  (1978-), musicien allemand, chanteur et compositeur
  (1952-), philosophe allemand

Toponymie 
Goldenbaum, un otsteil (quartier) dans la commune allemande Carpin

Source de la traduction